Quéméneur ist der Familienname folgender Personen:

 Perrig Quéméneur (* 1984), französischer Radrennfahrer
 Pierre Quéméneur (1877–1923), französischer Politiker